Кампаниљас има више значења:

 Кампаниљас (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кампаниљас (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику